Les Vincenti-Foscarini sont une famille patricienne de Venise. 

Ils appartenaient à l'ordre des secrétaires du Sénat de Venise. 
Ils furent agrégés en 1790 au noble conseil de Zadar en la personne de Giovanni Vincenti-Foscarini, qui avait acquis du mérite envers cette ville. Alors qu'il était secrétaire des surintendants généraux de Dalmatie, il fut reconnu dans sa noblesse par la résolution souveraine du 22 octobre 1827.

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien